Stan Jones puede referirse a:

Stan Jones (músico) (1914–1963), compositor estadounidense de música Western, además de actor.
Stan Jones (piloto), ganador del Gran Premio de Australia de 1959 y padre del Campeón Mundial de Fórmula 1. Alan Jones
Stan Jones (actor) (1926–1998), actor estadounidense.
Stan Jones (fútbol americano) (1931-2010), jugador de fútbol americano.